Kathen ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte von Kathen (* 1777 als Jeanne Henriette Charlotte von Mühlenfels; † 1850), Gutsherrin auf Rügen; sie unterhielt einen literarischen Salon
 Hugo von Kathen (1855–1932), der letzte Militär-Gouverneur der Festung Mainz

Kathen ist folgender Ort:

 Kathen (Lathen), Ortsteile Kathen-Frackel und Kathen-Siedlung der Gemeinde Lathen, Landkreis Emsland, Niedersachsen